Baurmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Schroedl-Baurmeister (* 1953), deutsche Bildhauerin
 Hans-Joachim Baurmeister (1898–1950), deutscher Generalmajor
 Karl Friedrich Wilhelm von Baurmeister (1787–1840), königlich preußischer Generalmajor